Kammerichs ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Kammerichs
 Klaus Kammerichs (* 1933), deutscher Bildhauer, Fotograf und Filmemacher